Villa de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa de las Flores, Veracruz, ort, Poza Rica de Hidalgo, 
 Villa de las Flores, Guerrero, ort, Acatepec,